Мадам Бовари — роман Гюстава Флобера
 Мадам Бовари (фильм, 1933) — французская экранизация Жана Ренуара
 Мадам Бовари (фильм, 1937) — немецкая экранизация режиссёра Герхарда Лампрехта
 Мадам Бовари (фильм, 1947) — аргентинская экранизация Карлоса Шлипера
 Мадам Бовари (фильм, 1949) — американская экранизация Винсента Миннелли
 Мадам Бовари (фильм, 1969) — итальянский фильм режиссёра Ганса Скотта-Шобингера
 Мадам Бовари (фильм, 1991) — французская экранизация Клода Шаброля
 Мадам Бовари (фильм, 2000) — британская экранизация Тима Файвелла
 Мадам Бовари (фильм, 2014) — американская экранизация Софи Бартес

См. также 
 Спаси и сохрани (фильм, 1989)